IFRA steht für:
 INCA FIEJ Research Association, ehemaliger internationaler Verband von Unternehmen der Zeitungs- und Medienbranche
 Institut français de recherche en Afrique, Institut für Afrikastudien an der University of Ibadan
 International Fragrance Association, Weltverband der Riechstoffindustrie

Abkürzung